Favorinus är ett släkte av snäckor som beskrevs av M.E. Gray 1850. Enligt Catalogue of Life ingår Favorinus i familjen Facelinidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Favorinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Favorinus